Sint-Salvatorkapel (Baarle-Nassau)
Sint-Salvatorkapel (Wieze)

Salvatorkapel